Denis Sergejew (russ. Денис Сергеев) ist der Name folgender Personen:

*Denis Sergejewitsch Sergejew (* 1982), russischer Boxer
Denis Walerjewitsch Sergejew (* 1983), russischer Eishockeyspieler